«Before Your Love» — песня, вошедшая в дебютный сингл американской певицы Келли Кларксон, изданный в виде двойного сингла. Второй композицией сингла стала песня «A Moment Like This». Сингл вышел после победы Келли Кларксон в первом сезоне шоу American Idol, затем обе песни были включены в список композиций её дебютного альбома Thankful.

Список композиций

Видеоклип 
Видеоклип «Before Your Love» стал первым клипом Келли Кларксон и был выпущен практически сразу после её победы на American Idol. Видео входило в топ 10 шоу MTV TRL течение 2 недель и затем было заменено на «A Moment Like this».

Позиции в чартах 
Сама по себе песня не вошла в чарты, но, из-за специфики издания сингла (двойной сингл с композицией «A Moment Like this», на которую делался упор. В первое время в чартах числился сингл с упоминанием обеих песен, позднее «Before Your Love» исключили.

 позиции двойного сингла

Примечания 

Дебютные синглы 2002 года
Синглы Келли Кларксон